Кубок Атлантики — название ряда спортивных соревнований

 Кубок Атлантики по футболу —  футбольный турнир, нерегулярно проводившийся в XX веке.
 Кубок Атлантики (товарищеский футбольный турнир) — товарищеский клубный футбольный турнир. Проводится с 2011 года.